Truxton (jogo eletrônico)

Localidades

Truxton (Arizona)
Truxton (Missouri)
Truxton (New York)

Desambiguação